Яшкильдино — название населённых пунктов в Чувашии, Россия:

 Яшкильдино — деревня в Канашском районе.
 Яшкильдино — деревня в Красноармейском районе.